

Patronyme 
 Alexis Schwarzenbach (1971-), historien suisse
 Annemarie Schwarzenbach (1908-1942), écrivaine et exploratrice suisse.
 
 James Schwarzenbach (1911-1994), politicien suisse.

Hydronyme 
 La Schwarzenbach est une rivière autrichienne d'une longueur de , qui coule dans les Länder de Basse-Autriche et du Burgenland. Elle est un affluent de la Rabnitz et donc un sous-affluent du Danube.

Toponyme 

 Schwarzenbach, une commune allemande de Bavière, dans l'arrondissement de Neustadt an der Waldnaab ;
 Schwarzenbach, une commune autrichienne du district de Wiener Neustadt-Land en Basse-Autriche ;
 Schwarzenbach, une localité et ancienne commune suisse du canton de Lucerne ;
 Schwarzenbach am Wald, une ville allemande de Bavière, dans l'arrondissement de Hof ;
 Schwarzenbach an der Saale, une ville allemande de Bavière, dans l'arrondissement de Hof.

Homonymie de patronyme germanique